

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 51, w tym 30 podstawowych
 Marianów – część miasta Łódź
 Marianów – część miasta Wieruszów

Administracja 
 Marianów – dawna gmina
 Marianów – gromada w powiecie garwolińskim
 Marianów – gromada w powiecie opatowskim

Inne 
 Marianów – ulica we wsi Wygoda w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska

Zobacz też 
 Marianów Kołacki – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Marianów Rogowski – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów
 Marianów Sierakowski – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin
 Marianów-Kolonia – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn
 Marianowo

Linki zewnętrzne